Província del Kazakhstan Septentrional (del seu nom en kazakh Солтүстік Қазақстан Облысы, transliterat Soltüstik Qazaqstan Oblısı), província del Kazakhstan
 Chief Knowledge Officer, màxim responsable de la gestió del coneixement d'una organització